

События 
 Римская империя
 Консулы Флавий Асклепиодот и Флавий Авит Мариниан.
 Галла Плацидия поссорилась с Гонорием и уехала с детьми в Константинополь. 
 15 августа — После смерти Гонория власть захватывает первый секретарь императора Иоанн (правит до 425). Феодосий II не признает его императором.
 Начинается отшельничество Симеона Стилита (Столпника).
 Китай
 Весна — Армии Тоба Вэй вторглись в южносунские провинции Хэнань и Шаньдун. В Хэнани им удалось взять Лоян, а в Шаньдуне были отбиты южносунским полководцем Тань Даоцзи.
 Лето — Северовэйцы захватили Сюйчан и перевал Хулао.
 Правитель Тогона Мужун Ачай заключил союз с императором Южной Сун Шао-ди против Тоба-Вэй. Шао-ди пожаловал Ачаю титул Цзяохэ-гуна.
 23 сентября — после смерти Тоба Сы на престол Тоба Вэй вступил Тоба Дао (правил до 451).
 Последний принц фамилии Сыма, правящей династии  империи Западная Цзинь, низложенной Лю Юем, нашел убежище в Тоба Вэй.
 Мань (в Сычуани) подчинилась Тоба Вэй.
 Западная Цинь подчинилась Тоба Вэй.

Родились 
 Женевьева Парижская (ум. 505) — христианская святая, покровительница Парижа.

Скончались 
 15 августа — Гонорий (р. 384), первый западно-римский император , правивший с 395.
 25 августа — Руфин (р. ?), епископ Капуи.
 23 декабря — Тоба Сы (р. 392), 2-й император Северной Вэй (правил с 409).
 Евлалий (р. ?) — антипапа в 418, противник Бонифация I.

См. также